

Patronyme 

 Andrew M. Gleason (1921-2008), mathématicien américain;
 Francis Keogh Gleason (1906-1982), chef décorateur américain ;
 Jackie Gleason (1916-1987), acteur, compositeur, producteur, scénariste et réalisateur américain ;
 James Gleason (1882-1959), acteur et scénariste américain ;
 Joanna Gleason (1950-), actrice canadienne ;
 Lucile Gleason (1888-1947), actrice américaine ;
 Madeline Gleason (1903-1979), poète et dramaturge américaine ;
 Mary Pat Gleason (1950-2020), actrice américaine ;
 Paul Gleason (1939-2006), acteur américain ;
 Robert Gleason (1970-2013), meurtrier américain ;
 Tim Gleason (1983-), joueur professionnel de hockey sur glace américain.

Prénom 
 Gleason Belzile (1898-1950), notaire et homme politique québécois.

Autres 
 Gleason, une municipalité du Tennessee ;
 La Edmund Gleason House, maison américaine située dans le comté de Cuyahoga, dans l'Ohio, et inscrite au Registre national des lieux historiques ;
 Lev Gleason Publications, maison d'édition américaine ;
 Score de Gleason, système de mesure en cancérologie.